Asterix: Mega Madness — аркадная видеоигра, разработанная Unique Development Studios и изданная компанией Infogrames для консоли PlayStation и для персональных компьютеров под управлением Windows в  году.

Игровой процесс 
По сюжету пока Панорамикс готовил зелье, Астерикс и Обеликс решили провести олимпиаду — не Олимпийскую, а Гальскую, со своими собственными состязаниями и битвами. В битвах участвовали Астерикс, Обеликс, Какофоникс и госпожа Гериатрикс.

Главной целью игры является прохождение разнообразных состязаний. Игрок выбирает состязание и начинает выполнять цель миссии. Герой ограничен временем. Есть несколько типов битв: поиск, стрельба, плавание, гонки. Игра разделена на 12 состязаний, в каждом из которых разнообразное управление. Герой может пить волшебное зелье, выпив которое он становится сильнее или быстрее в течение небольшого количества времени. Зелье позволяет герою убивать римлян одним ударом и быстро бегать.

Помимо одиночного, реализован многопользовательский режим, представленный в трёх вариантах: команда из двух игроков против команды из двух ИИ, один на один и четыре игрока.

Оценки и мнения 

В целом, игра получила благосклонные отзывы журналистов. Похвалы удостоился весёлый игровой процесс, но разочарование у критиков вызвала короткая продолжительность прохождения.

Примечания 

Компьютерные игры по мотивам комиксов
Компьютерные игры, изданные Акеллой
Компьютерные игры, изданные Infogrames Entertainment
Компьютерные игры, разработанные Unique Development Studios